Боброво — посёлок городского типа (рабочий посёлок, до 2019 года — деревня) в Ленинском городском округе Московской области России.

География 
Находится у Симферопольского шоссе, пересекающего пгт с севера на юг, примерно в 5 км к юго-западу от центра города Видного. Ближайшие населённые пункты — посёлки городского типа Дрожжино и Лопатино. Через Боброво протекает река Гвоздянка.

К северу от частной застройки Боброво расположен многоэтажный жилой комплекс Восточное Бутово, к западу, за Симферопольским шоссе — крупное дачное некоммерческое товарищество Бутово. Главная улица ЖК Восточное Бутово — Крымская. На территории ДНТ Бутово расположено Дрожжинское кладбище.

Этимология 
Название деревни, предположительно, происходит от некалендарного личного имени Бобр.

История 
Деревня отмечена на картах 1763 года «Планъ Царствующаго града Москвы съ показаниемъ лежащихъ мѣсть та тридцать версть въ откругѣ» под названием «Боброва».

В XIX веке деревня Боброво входила в состав Сухановской волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 250 человек.

В период сталинских репрессий рядом с деревнями Боброво и Дрожжино на Бутовском полигоне проводились массовые расстрелы. Согласно результатам исследований архивно-следственных документов, здесь в 1930—1950-х годах были расстреляны более двадцати тысяч человек: 20 761 расстрелянный в августе 1937 — октябре 1938 годов (время большинства казней) известен поимённо. В настоящее время на Бутовском полигоне устроен мемориальный комплекс, рядом (ныне территория посёлка Боброво) построен храм Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.

До 2006 года Боброво входило в Булатниковский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления входило в Булатниковское сельское поселение Ленинского муниципального района.

К северу от частной застройки Боброво строится ЖК Восточное Бутово, состоящий из многоквартирных домов (первая очередь сдана в 2015 году).

Постановлением губернатора области от 27 июня 2019 года деревня была наделена статусом посёлка городского типа (рабочего посёлка).

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 52 человека (22 мужчины и 30 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 25 человек. Согласно Всероссийской переписи, в 2010 года в деревне проживало 130 человек. В настоящее время население значительно возросло в связи со строительством многоквартирных домов ЖК Восточное Бутово.

Инфраструктура 
 Улицы: Крымская (ЖК Восточное Бутово), Лесная (ЖК Восточное Бутово), Юбилейная, Берёзовая (ДНТ Бутово) и др.
 Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1, корпус № 2 (ЖК Восточное Бутово).
 Два детских сада, включая детский сад «Бобрёнок» — корпусы № 1 и № 2 (ЖК Восточное Бутово).

Достопримечательности 
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, построенный в 2004—2007 годах.
 Памятник односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа